Die BRD Bucharest Open 2015 waren ein Tennisturnier der WTA in Bukarest. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 13. bis 19. Juli 2015 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BRD Bucharest Open 2015 fand vom 11. bis 13. Juli 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Bukarest